Trebitsch steht für:

 Třebíč, Bezirksstadt des Okres Třebíč, Tschechien
 einen Ortsteil (poln. Trzebcz) der Gemeinde Polkowice, Powiat Polkowicki, Polen
 Trzebicz, einen Ortsteil der Gemeinde Drezdenko (Driesen), Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, Polen (siehe auch: Trzebicz Nowy)
 eine Fraktion (ital. Trebiciano, slow. Trebče) der Stadt Triest, Italien

Trebitsch () ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Trebitsch (1880–1927), österreichischer Schriftsteller, Philosoph und Antisemit
 Fritz Trebitsch (1897–1990), österreichisch-australischer Zahnarzt
 Gyula Trebitsch (1914–2005), deutsch-ungarischer Filmproduzent
 Ignaz Trebitsch-Lincoln (1879–1943), buddhistischer Mönch, christlicher Priester, Mitglied des englischen Unterhauses, Militärberater, Spion
 Katharina Trebitsch (* 1949), deutsche Fernsehproduzentin
 Leopold Trebitsch (1842–1906), österreichischer Unternehmer
 Markus Trebitsch (* 1950), deutscher Fernsehproduzent
 Nahum Trebitsch (1779–1842), Rabbiner aus Prag
 Rudolf Trebitsch (1876–1918), österreichischer Ethnologe
 Siegfried Trebitsch (1868–1956), österreichischer Dramatiker, Lyriker, Erzähler und Übersetzer
 Willy Trenk-Trebitsch (1902–1983), österreichischer Schauspieler